

Personnalités 
 Thorstein Veblen (1857-1929), économiste et sociologue américain, qui mit en évidence l'« effet Veblen ».
 Oswald Veblen (1880-1960), mathématicien américain, neveu du précédent. Le prix Oswald Veblen en géométrie est décerné en sa mémoire.

Autres 
 Veblen est une ville du Dakota du Sud ;
 31665 Veblen est un astéroïde baptisé en l'honneur d'Oswald Veblen.

Homonymie